Фамилията Бузек може да се отнася до:

Ерхард Бузек – австрийски политик

Йежи Бузек – полски политик и председател на Европейския парламент